Александр Никитич Буховцев (1850—1897) — русский музыкальный педагог и музыковед.

В 1873 г. поступил в Московскую консерваторию в класс Н. Рубинштейна, но, не закончив обучения, поступил преподавателем фортепианной игры в московское Николаевское женское училище, где прослужил 10 лет, перейдя потом в Николаевский сиротский институт.

Автор большого количества учебно-методических работ по фортепиано: «Настольная справочная книжка для фортепианных преподавателей» (3-е изд. 1899), «Элементарный учебник фортепианной метрики» (1887), «Записки по элементарной фортепианной педагогии» (1890), «Уроки элементарной теории музыки в вопросах и ответах» (1886), «Руководство к употреблению фортепианной педали» (1886, переведено на немецкий и английский языки), «Курс методики элементарного обучения игры на фортепиано» (1888), «Указатель фортепианных пьес, распределенных по степеням трудности» (1890), «Пособие для приобретения первоначального навыка в чтении нот» (1897). Творчеству Антона и Николая Рубинштейнов Буховцев посвятил, соответственно, брошюры «Чем пленяет нас А. Рубинштейн» (1889), «Об интерпретации Н. Г. Рубинштейна». Перевёл с немецкого языка «Катехизис фортепианной игры» Гуго Римана (1892), «Как надо играть на фортепиано» Генриха Гермера (1899, 2-е изд., 1910), лекции Ганса фон Бюлова, собранные Теодором Пфайфером (1896). Кроме того, Буховцевым составлены «Фортепианный сборник для практического изучения фразировки», «Собрание пьес по степени трудности» и др. Буховцев принимал также участие в качестве сотрудника по музыке и музыкальной педагогии в «Русских Ведомостях» и других изданиях.

Примечания

Литература 
 

Музыкальные педагоги России
Музыковеды России
Переводчики на русский язык
Родившиеся в 1850 году
Умершие в 1897 году
Персоналии по алфавиту
Музыковеды XIX века
Персоны без указанного места рождения